Гостиная:

 Гостиная — комната для приема гостей.
 Гостиная — название улицы в Санкт-Петербурге в 1776—1849 годах.
 Гостиная сотня — сословие Московского государства, появилось в конце XVI века.
 Гостиная Гальяни — достопримечательность Твери, гостиница в стиле классицизм, построена в конце XVIII века.
 Гостиная дань (или гостиное) — одна из древних внутренних таможенных пошлин в России, взимавшаяся за право помещения товаров на гостиных дворах.
 Верхняя Гостиная — река, приток Енисея.

См. также 
 Гостиный двор (значения)
 Гостиница (значения)

Примечания